Jméno a příjmení Daniel Dvořák neslo či nese více různých osobností:
 Daniel Dvořák (basketbalista) (* 1977) – český basketbalista
 
 
 Daniel Dvořák (scénograf) (* 1954) – český scénograf, architekt a divadelní manažer